Baskerville puede referirse a:
John Baskerville, impresor inglés.
Baskerville (tipo de letra), un tipo de letra, creado por John Baskerville.
Baskerville (Virginia), un lugar designado por el censo situado en el condado de Mecklenburg, Virginia, Estados Unidos.